Stančići est un toponyme qui peut désigner :
Stančići, une localité de Croatie situé dans la municipalité de Bjelovar, Comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Stančići (Станчићи), un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.